nachtvlinders uit de familie van de spanners (Geometridae):
 beverneldwergspanner
 bijvoetdwergspanner
 bosbesdwergspanner
 bosrankdwergspanner
 cipresdwergspanner
 dennendwergspanner
 drievlekdwergspanner
 duizendbladdwergspanner
 dwarsbanddwergspanner
 egale dwergspanner
 eikendwergspanner
 eppedwergspanner
 esdoorndwergspanner
 fijnspardwergspanner
 fruitboomdwergspanner
 gallendwergspanner
 ganzenvoetdwergspanner
 gemarmerde dwergspanner
 gewone dwergspanner
 grijze dwergspanner
 groene dwergspanner
 guldenroededwergspanner
 heidedwergspanner
 hengeldwergspanner
 hoornbloemdwergspanner
 hopdwergspanner
 jeneverbesdwergspanner
 klokjesdwergspanner
 kruiskruiddwergspanner
 lariksdwergspanner
 lindedwergspanner
 loofboomdwergspanner
 meldedwergspanner
 ogentroostdwergspanner
 oranje dwergspanner
 schermbloemdwergspanner
 silenedwergspanner
 sleedoorndwergspanner
 smalvleugeldwergspanner
 spardwergspanner
 streepjesdwergspanner
 v-dwergspanner
 valeriaandwergspanner
 vingerhoedskruiddwergspanner
 vlasbekdwergspanner
 voorjaarsdwergspanner
 vroege dwergspanner
 wederikdwergspanner
 wilgendwergspanner
 witvlakdwergspanner
 zwartkamdwergspanner
 zwartvlekdwergspanner